Бенжереп — топоним в России:

 Бенжереп — река в Кемеровской области, правый приток Сары-Чумыша.
 Бенжереп 1-й (в прошлом Бенжереп) — село в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Бенжереп 2-й (в прошлом Бенжереп-улус) — село в Новокузнецком районе Кемеровской области.